Palomino, casta de uvas.
Palomino, cobertura (coloração) de cavalos.

Pessoas
Erika Palomino
Antonio Palomino
João Palomino

Outros
Palomino Flight Simulator - um simulador de voo opensource
Palomino - em informática, a quarta geração dos processadores AMD Athlon, sucessor do Thunderbird.

Desambiguação